Профессиональная Лига 1 2019/2020 () — 65-й розыгрыш чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com
 Статистика на goalzz.com

Тунис
2019/2020
Спорт в Тунисе в 2019 году
2020 год в Тунисе